U.S. National Championships 1886 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1886 roku w dniach 23–28 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport.

Była to szósta edycja rozgrywek.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 

1886 w Ameryce Północnej
1886 w tenisie ziemnym
US Open według lat